Zea ou Zéa peut désigner :

Botanique 
 Zea est un genre végétal.

Code 
 zea, la langue zélandaise, selon la norme ISO 639 des codes de langue

Musique 
 Zea, un groupe de musique des Pays-Bas.

Film 
 , film québécois sorti en 1981, gagnant du Prix du jury du court-métrage (ex-æquo) au Festival de Cannes 1981

Patronymes 
 Francisco Antonio Zea (1766-1822), naturaliste et homme politique colombien ;
 Natalie Zea (1975-), actrice américaine ;

Toponymes

Zéa était, avec Munichie et Canthare, un des trois ports du Pirée durant l'Antiquité ;
 Zéa est un des noms de l'île grecque de Kéa et de sa capitale.

Zea : l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida ;
 Zea : chef-lieu de la municipalité de Zea dans l'État de Mérida ;
 Zea : l'une des 9 paroisses civiles de la municipalité de Heres dans l'État de Bolívar ;
 Capitale Zea : l'une des deux divisions territoriales de la municipalité de Zea dans l'État de Mérida.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme